Le tournoi US Indoors est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1966 se dispute à Chestnut Hill du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary-Ann Eisel.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours 
Sept joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis US Indoors

Navigation 

dames 1966
US Indoors
Comté de Middlesex (Massachusetts)
Tennis aux États-Unis en 1966
Sport en février 1966